Rise Above – album degli Oysterband del 2002
Rise Above – album dei Dirty Projectors del 2007
Rise Above Records – etichetta discografica britannica